Jan van Hout (stadssecretaris) (1542-1609)
 Jan van Hout (wielrenner) (1908-1945)